Sabena Flight Academy, een Belgische luchtvaartschool
 Schotse voetbalbond, de Scottish Football Association